Team Corratec er et cykelhold fra Italien, der blev etableret i 2022. I holdets første sæson kørte det som et UCI kontinentalhold, og blev fra 2023 rykket op som UCI ProTeam.

Holdet

2023

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 
 
 

Cykelhold fra Italien
Etableret i 2022